Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою, але цього разу вирішила не брати участі.

Серена Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі Світлану Кузнецову з рахунком 4-6, 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчиь виходять без боротьби в друге коло. 

  Серена Вільямс (переможниця)
  Світлана Кузнецова (фінал)
  Марія Шарапова (півфінал)
  Віра Звонарьова (півфінал)
  Надія Петрова (чвертьфінал, знялася)
  Хісела Дулко (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (чвертьфінал, знялася)
  Єлена Докич (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Tournament Draws

2004
China Open